Duneyken, auch: Duneiken, ist ein deutscher Ortsname:
 Duneyken, bis 1928: Groß Duneyken, 1938 bis 1945: Duneiken, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Dunajek (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Duneyken, 1938 bis 1945: Duneiken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Dunajek (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Duneyken, Forst, 1938 bis 1945 Duneiken, Forst, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Dunajek (Kowale Oleckie), Waldsiedlung im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen